Liste des personnages de la série d'animation japonaise Macross 7 et leurs caractéristiques.

Humains

Militaires 

 Gamlin Kizaki
 Kinryû
 Docker
 Physica S.Fulcrum
 Dick
 Maury
 Oldick Starein
 Mathews
 Maximilian Jenius
 Miho Miho
 Sally Saint Ford
 Kim Saintlaurent
 Ho Sidok
 Lora Continental
 Kotome Muishukin
 Natassia Kiniskey
 Hashizume Shinobu
 Reiko Stefany
 Gadget M.Chiba
 Barton
 Rivie Donen
 Ella Fritzgerald
 Shine Brockenglitts
 Fine Brockenglitts
 Ivano Gunthar
 Ottolmauer
 Irena Hayakawa

Civils 

 Anita Grebart : Personnage apparaissant seulement dans le drama "Macross 7 Docking Festival".
 Alice Hollyday : La plus grande chanteuse en 2045, celle qui a donné vocation à Mylene Flare Jenius. Apparition: épisode 9.
 Wendy Azlight : Épouse de Physica S.Fulcrum. Apparition: épisode 16.
 Elis : Secrétaire de Milia Fallyna Jenius. Apparition: épisode 46.
 Nekki Basara
 Ray Lovelock
 Mylene F.Jenius
 Michael Johnson
 La fille aux fleurs
 Akiko Hôjô
 Honey Suzuki
 Flaschakaya
 Chitose Ripple
 Kaneko Michelle
 Marilyn Ringerbell
 Bobby Lacoste
 Tachiwani Shôhei
 Madison Frankel
 Rex
 Colette
 Mike
 Barman
 Sham
 Henesshy
 Scott Tracy
 Nepius Ozzi
 Janet Johnson
 Billy
 Pedro
 Miguel
 Char
 Margarita
 Stephan
 Kelbe
 Cosgy
 Lin

Zentradi 
 Milia Fallyna Jenius
 Veffidas Feaze
 Exsedol Folmo
 Mathew Langley
 Suren Lang
 Rolly Schuman
 Emilia Fallyna Jenius
 Chlore
 Tranquil

Protodeviln 
 Gepelnitch
 Gigile
 Gavil
 Glavil
 Gabigula
 Valgo
 Netter Valgo
 Zomd
 Goram

Zolanites 
 Elma Hoilie
 Liza Hoilie
 Graham Hoilie
 Maria Velasquez Hoilie
 Lawrence
 Chef de la patrouille de Zola

Macross 7
Macross